Името Орлово носят 2 български села:
 Орлово, област Сливен
 Орлово, област Хасково

Вижте също 
 Орлово блато